Родніна́ — жіноча форма російського прізвища Роднін.

Відомі носії 
 Родніна Ірина Костянтинівна (*1949) — радянська фігуристка.
 Родніна Лідія Олексіївна (1933-2000) — українська мовознавиця.
 Родніна Марина Володимирівна (*1960) — німецький біохімік українського походження.

Жіночі форми прізвищ
Російські прізвища
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем